Mas Blanc (Argentona), masia d'Argentona (Maresme) 
 Mas Blanc (Celrà), entitat de població de Celrà (Gironès)
 El Mas Blanc (l'Espluga Calba), muntanya entre els municipis de l'Espluga Calba i de Vinaixa (Garrigues)
 Mas Blanc (Fontanilles), masia als afores del poble de Fontanilles (al Baix Empordà) 
 Mas Blanc (Garcia), masia al terme municipal de Garcia (Ribera d'Ebre) 

 Mas Blanc (la Pobla de Mafumet), mas de la Pobla de Mafumet (Tarragonès)
 Mas Blanc (Riudoms), masia de Riudoms (Baix Camp) 
 Mas Blanc (Sant Martí de Centelles), edifici a Sant Martí de Centelles (Osona) 
 Mas Blanc (Ullà), edifici del municipi d'Ullà (Baix Empordà)

 Mas Blanc deis Aupilhas, municipi al departament de les Boques del Roine (regió de Provença, França)